Роко може бити:

 Роко Сифреди, бивши порно глумац, данас редитељ и продуцент порно-филмова.
 Роко Бароко, италијански модни креатор.